

Села:
 Коновалове — Полтавська область, Гадяцький район
 Коновалове — Сумська область, Буринський район

 Коновалове — колишнє село Новоархангельського району Кіровоградської області, ліквідоване 2007 року

Села:
 Коновалове — Вітебська область, Вітебський район
 Коновалове — Вітебська область, Городоцький район
 Коновалове — Вітебська область, Шарковщинський район
 Коновалове — Вітебська область, Вітківський район